Amamou ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Amamou (1933–2014), tunesischer Diplomat
 Slim Amamou (* 1977), tunesischer Internet-Unternehmer und Blogger